Neues Archiv steht für:

 Neues Archiv für sächsische Geschichte (NASG), Zeitschrift für die Sächsische Landesgeschichte
 Neues Archiv für Niedersachsen, Zeitschrift für Stadt-, Regional- und Landesentwicklung des Bundeslandes Niedersachsens
 Neues Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde zur Beförderung einer Gesamtausgabe der Quellenschriften deutscher Geschichten des Mittelalters